NACRA Women’s Sevens 2014 – dziesiąte mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się wraz z turniejem męskim w Meksyku w dniach 3–4 grudnia 2014 roku. Areną zmagań był Campo Marte. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2015.

Informacje ogólne 
W turnieju rozegranym na znanym z zawodów jeździeckich Campo Marte wzięło udział osiem reprezentacji. W pierwszym dniu rywalizowały one w dwóch czterozespołowych grupach o rozstawienie przed zaplanowaną na drugi dzień trzyrundową fazą pucharową.

Triumfatorki zawodów, reprezentantki Meksyku, zyskały awans na Igrzyska Panamerykańskie 2015.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

2014
2014 w rugby union
2014 w Meksyku
Sport w Meksyku (miasto)
Rugby union w Meksyku